Xenocles  () fou un artista de la Grècia antiga.

Va fer uns atuells per flors dels quals tres o quatre, en un estil antic i bonic, es conserven en col·leccions privades. Un dels atuells es conserva a la pinacoteca de Munic tot i que no està pintat, i només té el nom de l'artista inscrit en una banda groga:

Referències 

Artistes de l'antiga Grècia